46-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус»
28 января 1989 года

Лучший фильм (драма): 
«Человек дождя»

Лучший фильм (комедия или мюзикл): 
«Деловая девушка»

Лучший драматический сериал: 
«Тридцать-с-чем-то»

Лучший сериал (комедия или мюзикл): 
«Чудесные годы»

Лучший мини-сериал или фильм на ТВ: 
«Война и воспоминание»

< 45-я Церемонии вручения 47-я >

46-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 1988 год состоялась 28 января 1989 года в Beverly Hilton Hotel (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Номинанты были объявлены 4 января 1989.

Обладательницами премии за лучшую женскую роль в драматическом фильме стали сразу три актрисы: Джоди Фостер («Обвиняемые»), Ширли Маклейн («Мадам Сузацка») и Сигурни Уивер, воплотившая образ этолога Дайан Фосси в биографической драме «Гориллы в тумане», причём Сигурни Уивер досталась ещё награда за женскую роль второго плана в фильме «Деловая девушка».

Список лауреатов и номинантов

Игровое кино 
Количество наград/:
 4/6: «Деловая девушка»
 1/5: «Бег на месте»
 2/4: «Человек дождя»
 0/4: «Крик в темноте» / «Миссисипи в огне»
 2/3: «Гориллы в тумане»
 1/3: «Птица»
 0/3: «Рыбка по имени Ванда»
 1/2: «Большой» / «Мадам Сузацка»
 0/2: «Турист поневоле» / «Невыносимая лёгкость бытия» / «Успеть до полуночи» / «Кто подставил кролика Роджера» / «Выстоять и сделать» / «Дархэмский бык» / «Луна над Парадором» / «Последнее искушение Христа»
 1/1: «Обвиняемые» /  «Бастер» / 

{| class="wikitable" width="100%" style="line-height:19px" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Категории
! colspan=4|Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=7|<center>Лучший фильм (драма)
|colspan=4 style="background:#EEDD82"|• Человек дождя / Rain Man (Марк Джонсон)
|-
|colspan=4|• Турист поневоле / The Accidental Tourist (Майкл Грилло)
|-
|colspan=4|• Крик в темноте / Evil Angels / A Cry in the Dark (Верити Ламберт)
|-
|colspan=4|• Гориллы в тумане / Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey (Теренс А. Клегг)
|-
|colspan=4|• Миссисипи в огне / Mississippi Burning (Роберт Ф. Коулсберри)
|-
|colspan=4|• Бег на месте / Running on Empty (Гриффин Данн)
|-
|colspan=4|• Невыносимая лёгкость бытия / The Unbearable Lightness of Being (Саул Зейнц)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм (комедия или мюзикл)
|colspan=4 style="background:#EEDD82"|• Деловая девушка / Working Girl (Дуглас Уик)
|-
|colspan=4|• Успеть до полуночи / Midnight Run (Мартин Брест)
|-
|colspan=4|• Большой / Big (Джеймс Л. Брукс)
|-
|colspan=4|• Кто подставил кролика Роджера / Who Framed Roger Rabbit (Фрэнк Маршалл)
|-
|colspan=4|• Рыбка по имени Ванда / A Fish Called Wanda (Майкл Шамберг)
|-
| rowspan=6|<center>Лучший режиссёр
| rowspan=6 align="center" width="95px"|
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Клинт Иствуд за фильм «Птица»
|-
|colspan=3|• Барри Левинсон — «Человек дождя»
|-
|colspan=3|• Сидни Люмет — «Бег на месте»
|-
|colspan=3|• Майк Николс — «Деловая девушка»
|-
|colspan=3|• Алан Паркер — «Миссисипи в огне»
|-
|colspan=3|• Фред Скеписи — «Крик в темноте»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр в драматическом фильме
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Дастин Хоффман — «Человек дождя» (за роль Рэймонда Бэббита)
|-
|colspan=3|• Джин Хэкмен — «Миссисипи в огне» (за роль Руперта Андерсона)
|-
|colspan=3|• Том Халс — «Доминик и Юджин» (за роль Доминика «Ники» Лучано)
|-
|colspan=3|• Эдвард Джеймс Олмос — «Выстоять и сделать» (за роль Хайме Эскаланте)
|-
|colspan=3|• Форест Уитакер — «Птица» (за роль Чарли «Птицы» Паркера)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса в драматическом фильме
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джоди Фостер — «Обвиняемые» (за роль Сары Тобиас)
| rowspan=5 align="center" width="92px"|
| rowspan=5 align="center" width="84px"|
|-style="border-top:2px solid white;"
|style="background:#EEDD82"|{{nobr|• Ширли Маклейн — «Мадам Сузацка» (за роль мадам Сузацка)}}
|-style="border-top:2px solid white;"
|style="background:#EEDD82"|• Сигурни Уивер — «Гориллы в тумане» (за роль Дайан Фосси)
|-
|• Кристин Лахти — «Бег на месте» (за роль )
|-
|• Мерил Стрип — «Крик в темноте» (за роль Линди Чемберлен)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр в комедии или мюзикле
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Том Хэнкс — «Большой» (за роль Джоша Баскина)
|-
|colspan=3|• Майкл Кейн — «Отпетые мошенники» (за роль Лоуренса Джеймисона)
|-
|colspan=3|• Джон Клиз — «Рыбка по имени Ванда» (за роль Арчи Лича)
|-
|colspan=3|• Роберт Де Ниро — «Успеть до полуночи» (за роль Джека Уолша)
|-
|colspan=3|• Боб Хоскинс — «Кто подставил кролика Роджера» (за роль Эдди Валианта)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса в комедии или мюзикле
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Мелани Гриффит — «Деловая девушка» (за роль Тесс МакГилл)
|-
|colspan=3|• Джейми Ли Кёртис — «Рыбка по имени Ванда» (за роль Ванды Гершвиц)
|-
|colspan=3|• Эми Ирвинг — «Перекрёсток Делэнси» (за роль Изабель Гроссман)
|-
|colspan=3|• Мишель Пфайффер — «Замужем за мафией» (за роль Анджелы де Марко)
|-
|colspan=3|• Сьюзан Сарандон — «Дархэмский бык» (за роль Энни Савой)
|-
| rowspan=6|<center>Лучший актёр второго плана
| rowspan=6 align="center"|
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Мартин Ландау — «Такер: Человек и его мечта» (за роль Эйба)
|-
|colspan=3|• Алек Гиннесс — «Крошка Доррит» (англ.) (за роль Уильяма Доррита)
|-
|colspan=3|• Нил Патрик Харрис — «Сердце Клары» (англ.) (за роль Дэвида Харта)
|-
|colspan=3|• Рауль Хулия — «Луна над Парадором» (за роль Роберто Страусманна)
|-
|colspan=3|• Лу Даймонд Филлипс — «Выстоять и сделать» (за роль Энджела Гузмана)
|-
|colspan=3|• Ривер Феникс — «Бег на месте» (за роль Дэнни Поупа)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Сигурни Уивер — «Деловая девушка» (за роль Кэтрин Паркер)
|-
|colspan=3|• Сония Брага — «Луна над Парадором» (за роль Мадонны Мендез)
|-
|colspan=3|• Барбара Херши — «Последнее искушение Христа» (за роль Марии Магдалины)
|-
|colspan=3|• Лена Олин — «Невыносимая лёгкость бытия» (за роль Сабины)
|-
|colspan=3|• Дайан Венора — «Птица» (за роль Чен Паркер)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший сценарий
|colspan=4 style="background:#EEDD82"|• Наоми Фонер — «Бег на месте»
|-
|colspan=4|• Рональд Басс — «Человек дождя»
|-
|colspan=4|• Роберт Касуэлл — «Крик в темноте»
|-
|colspan=4|• Крис Джеролмо — «Миссисипи в огне»
|-
|colspan=4|• Кевин Уэйд — «Деловая девушка»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая музыка к фильму
|colspan=4 style="background:#EEDD82"|• Морис Жарр — «Гориллы в тумане»
|-
|colspan=4|• Питер Гэбриэл — «Последнее искушение Христа»
|-
|colspan=4|• Джеральд Гуриет — «Мадам Сузацка»
|-
|colspan=4|• Дэйв Грузин — «Война на бобовом поле Милагро» (англ.)
|-
|colspan=4|• Джон Уильямс — «Турист поневоле»
|-
| rowspan=6|<center>Лучшая песня
| colspan=4 style="background:#EEDD82"|• Let the River Run — «Деловая девушка» — музыка и слова: Карли Саймон
|-style="border-top:2px solid white;"
| colspan=4 style="background:#EEDD82"|• Two Hearts — «Бастер» — музыка: Ламон Дозье, слова: Фил Коллинз|-
|colspan=4|• Kokomo — «Коктейль» — музыка и слова: Майк Лав, Скотт Маккензи, Терри Мелчер, Джон Филлипс
|-
|colspan=4|• Twins — «Близнецы» — музыка и слова: Лоррин Бейтс, Скип Скарборо
|-
|colspan=4|• Why Should I Worry — «Оливер и компания» (м/ф) — музыка и слова: Дан Хартман, Чарли Миднайт
|-
|colspan=4|• When a Woman Loves a Man — «Дархэмский бык» — музыка и слова: Берни Ханигэн, Гордон Дженкинс, Джонни Мёрсер
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм на иностранном языке
|colspan=4 style="background:#EEDD82"| • Пелле-завоеватель / Pelle Erobreren (Дания)
|-
|colspan=4| • Пир Бабетты / Babettes gæstebud (Дания)
|-
|colspan=4| • Хануссен / Hanussen (Венгрия)
|-
|colspan=4| • Салям, Бомбей!  / Salaam Bombay! / सलाम बॉम्बे! (Индия)
|-
|colspan=4| • Женщины на грани нервного срыва / Mujeres al borde de un ataque de nervios (Испания)
|}

 Телевизионные награды 

 См. также 
 «Оскар» 1989 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 BAFTA 1989 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1989 (премия Французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 1990 (премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Золотая малина» 1989 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов на официальном сайте Голливудской ассоциации иностранной прессы 
 Премия Сесиля Б. Де Милля 
 Мисс Золотой глобус 
 Лауреаты и номинанты премии «Золотой глобус»-1989 на сайте IMDb 
 Web.archive.org. Past Winners Database: 46th Golden Globe Awards

Церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус»
Январь 1989 года